Віші́ () — місто та муніципалітет у Франції, в регіоні Овернь, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Клермон-Феррана, 50 км на південь від Мулена.

Бальнеологічний курорт. Електротехнічні, фармацевтичні, скляні підприємства. Родонові вуглекислі мінеральні джерела.

Історія 

У 1940—1944 роках — місце перебування колабораціоністського французького уряду.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 14578 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24574,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Краєвиди Віші

Сусідні муніципалітети

Див. також 

 Список муніципалітетів департаменту Альє
 Vichy Cosmetics

Примітки

Посилання 

 Віртуальна екскурсія муніципалітетом Віші
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Віші 
 [ Розташування муніципалітету Віші на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Література 

 Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стор. 107

Міста Франції
Курорти Франції
Муніципалітети департаменту Альє
 
Столиці колишніх держав